Гарриет Рут Гарман (; ) — британский политик из Лейбористской партии и член Палаты общин от округа Кэмбервелл и Пэкхэм с 1982 года. С 2007 года — заместитель лидера Лейбористской партии, а также заместитель теневого премьер-министра и теневой министр культуры, СМИ и спорта. С 8 мая 2015 года временно исполняла обязанности лидера лейбористов после отставки Эда Милибэнда.

Биография 
После окончания Йоркского университета работала юристом. В 1997 году, после победы лейбористов на всеобщих парламентских выборах, Гарман вошла в состав первого кабинета министров Тони Блэра на посту министра социальной защиты. Однако её неудачи на этом посту заставили Блэра через год отправить Харман в отставку.

В правительство она вернулась в 2001 году и занималась юридическими вопросами в должности Генерального солиситора Англии и Уэльса, а в 2005 году стала заместителем министра по конституционным делам. В мае 2007 года в результате реорганизации министерства её пост стал называться заместитель министра юстиции.

Министр по делам женщин и равенства и одновременно лидер Палаты общин (2007—2010).

С 11 мая 2010 года после отставки Гордона Брауна ввиду поражения партии на парламентских выборах временно исполняла обязанности лидера лейбористов до победы Эда Милибэнда на  25 сентября 2010 года.

Семья 
Супруг — Джек Дроуми, также лейборист и профсоюзный деятель. У них два сына, Джозеф и Гарри и дочь Эми.

Примечания 

Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Женщины-политики Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (1979—1983)
Члены парламента Соединённого Королевства (1983—1987)
Члены парламента Соединённого Королевства (1987—1992)
Члены парламента Соединённого Королевства (1992—1997)
Члены парламента Соединённого Королевства (1997—2001)
Члены парламента Соединённого Королевства (2001—2005)
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Министры по делам женщин и равенства Великобритании
Лорды-хранители Малой печати
Члены Тайного совета Великобритании
Юристы по алфавиту
Юристы Великобритании
Юристы XX века
Юристы XXI века